Die Türk Telekom Lig A 2006/07 war die 44. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Die Absteiger aus der Turkcell Süper Lig waren Malatyaspor, Samsunspor und Diyarbakırspor. Aufsteiger aus der 3. Liga waren Gençlerbirliği OFTAŞ, Kasımpaşa Istanbul und Eskişehirspor.

Gençlerbirliği OFTAŞ gelang der Durchmarsch; als Neuling gelang es der Mannschaft aus Ankara nach nur einer Saison, in die Turkcell Süper Lig aufzusteigen. Zweiter direkter Aufsteiger wurde Istanbul BB. Das letzte Ticket für die Süper Lig löste mit Kasımpaşaspor ebenfalls ein Neuling ein. Sie besiegten im Play-off-Finale Altay İzmir nach Elfmeterschießen.

Die Absteiger der Saison waren Türk Telekomspor, Akçaabat Sebatspor und Uşakspor. Das Telekommunikationsunternehmen Türk Telekom war offizieller Sponsor der 2. Liga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-offs 

 nach Verlängerung (11m-Schießen)

Torschützenliste

Siehe auch 
 Turkcell Süper Lig 2006/07

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Türk Telekom Lig A 2006/07 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse von 1967 bis 2001 auf tff.org (türkisch)
 Türk Telekom Lig A 2006/07 auf angelfire.com (englisch)
 Türk Telekom Lig A 2006/07 auf mackolik.com (türkisch)

2006/07
Fußballsaison 2006/07